Tuller ist der Familienname folgender Personen:

 Annita Tuller (1910–1994), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Lawrence W. Tuller (* 1933), Unternehmensberater
 Ludwig Tuller (1867–1942), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Duller
 Tüller